Hölzenklingbächel ist ein Gewässername im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz:
 Hölzenklingbächel (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs im Schwarzbachtalweiher in der Waldgemarkung der Ortsgemeinde Leimen
 Kleines Hölzenklingbächel, rechter Zufluss des Hölzenklingbächel (Schwarzbach) in der Waldgemarkung der Ortsgemeinde Leimen